NGC 6573 (другое обозначение — ESO 590-**7) — группа звёзд в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6573
Стрелец (созвездие)
Группы звёзд